Schiebeler ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Schiebeler (1741–1771), deutscher Schriftsteller und evangelischer Kirchenlieddichter
 Werner Schiebeler (1923–2006), deutscher Diplomphysiker, Hochschulprofessor und Parapsychologe